VPS13B () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 8-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 4 022 амінокислот, а молекулярна маса — 448 664.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт білків, альтернативний сплайсинг.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 8

Некатегоризовані білки